Dans la mythologie grecque, les Muses sont les neuf filles de Zeus et de Mnémosyne.

Par extension, le terme muse désigne une personne qui inspire ou conduit une autre personne, généralement un artiste, à se montrer créative.

Patronyme 

 Nadine Muse, ingénieure du son et monteuse son française.

Toponyme 

 la Muse, autre orthographe de la Muze, affluent français du Tarn ;
 Muse, ville birmane en face de la ville chinoise de Ruili ;
 Muse, ville américaine de Pennsylvanie.

Musique 
 Muse, groupe de rock britannique.

Titres 

 Muse (1998), premier  du groupe anglais Muse ;
 Muse (2012), album de la chanteuse Jolin Tsai ;
 Muse (2014), album de Miliyah Katō ;
 Muse (2015), dernier morceau de l’album Pomegranates de Nicolas Jaar ;
 La Muse (1999), film américain d’Albert Brooks ;
 Muse, film fantastique espagnol de Jaume Balagueró, sorti en 2017 ;
 Muse historique, gazette en vers fondée en 1650 ;
 La Muse française (1823-1824), revue romantique ;
 , magazine américain pour enfants ;
 Les Muses, tableau de Maurice Denis (1893) ;
 Muses, roman de Sire Cédric.

Autres 
 Muse (inspiration) ;
 Sainte Muse de Rome (), fillette romaine, fêtée le  en Orient ;
 , ancien label de jazz indépendant ;
 le Multi Unit Spectroscopic Explorer, spectrographe équipant le Très Grand Télescope ;
 Montpellier Université d’excellence, Initiative d’excellence regroupant dix-neuf institutions de recherche dans les domaines liés à l’agriculture, l’environnement et la santé ;
 , standard de télévision analogique HDTV japonais ;
 Adobe Muse, logiciel de création de sites internet ;
 Muse, centre commercial de  situé à Metz (Moselle) ;
 MusE, séquence MIDI/audio open-source pour Linux ;
 Muse Europe, marque de produits audio/vidéo ;
 Colline des Muses, une colline d'Athènes (Grèce).